Stanisław Dróżdż – artysta
 Stanisław Dróżdż – żołnierz